In matematica il termine funzione G viene usato per individuare funzioni:
 La funzione G di Meijer è una funzione speciale molto generale che presenta svariati parametri e che, specificando tali parametri, si riduce a varie funzioni speciali ben note.
Questa funzione permette di definire la trasformata integrale chiamata trasformata G.
 La funzione G di Barnes è una funzione speciale intera collegata alla funzione gamma e al superfattoriale.
La funzione G di Ramanujan e la funzione g di Ramanujan sono due funzioni strettamente associate e collegate alla teoria delle funzioni modulari.
La funzione G di Erdelyi-Magnus-Oberhettiger-Tricomi definita mediante la funzione digamma.